Ballen kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Ballen (Halling Sogn) – en bebyggelse i Halling Sogn, Odder Kommune
 Ballen – en bebyggelse i Tranebjerg Sogn, Samsø Kommune
 Ballen (Øster Skerninge Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Øster Skerninge Sogn, Svendborg Kommune
 Ballen (Sødring Sogn) – en grund i Sødring Sogn, Randers Kommune